Baškovce

Baškovce est un village du district de Humenné.
 Baškovce est un village du district de Sobrance.